Екстракляса 2011/2012 років — 78-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Польщі. Стартував 29 липня 2011 та триватиме до 6 травня 2012 року. Кожна з 16 команд зіграє 30 матчів, по 15 домашніх та виїзних.

Титульним спонсором турніру є мобільний оператор T-Mobile.

Чемпіонство за результатами замагань здобув футбольний клуб Шльонськ (Вроцлав), для якого це був 2 титул в історії.

Інформація про команди 
Поточним чемпіоном країни є Краківська Вісла (13 титул в історії), срібним — Вроцлавський Шльонськ, а бронзовим призером — Варшавська Легія.

За результатами попереднього сезону Арка (Гдиня) (15 місце) та Полонія (Битом) (16 місце) понизилися у класі до Першої ліги і були замінені командами ЛКС (Лодзь) та Подбескідзе (дебют у вищій лізі).

Учасники та стадіони

Керівництво, тренери та спонсори

Турнірна таблиця 

Лех Познань завдяки участі у фіналі Кубку Польщі здобув право на участь у Першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2012-13

Позначення:

Результати матчів

Статистика гравців

Найкращі бомбардири 
22 м'яча
  Артем Руднєвс (Лех Познань)

15 м'ячів
  Томаш Франковський (Ягеллонія Білосток)

12 м'ячів 
  Аркадіуш Пєх (Рух Хожув)

11 м'ячів
  Давід Бітон (Вісла Краків)
  Данієл Любоя (Легія Варшава)
  Едгар Чані (Полонія Варшава)

9 м'ячів
  Прежус Накоулма (Ґурнік Забже)

Найкращі асистенти 
14 гольових пасів
  Себастьян Міля (Шльонськ Вроцлав)

9 гольових пасів
  Маріуш Маґєра (Ґурнік Забже)
  Каміль Косовський (ГКС Белхатув)

7 гольових пасів
  Томаш Купіш (Ягеллонія Білосток)
  Сильвестр Патеюк (Подбескідзе Бельсько-Бяла)

Гравець місяця

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка
 Екстракляса.net

2012
Польща
Польща
2011 у польському спорті
2012 у польському спорті